Ера ()- це одиниця виміру історичного часу, відзначається великою тривалістю.

Час 
Ера — великий відрізок часу, більший за епоху чи період.
 Ера — в хронології початок літочислення, відповідна система літочислення. Наприклад, християнська ера (наша ера), мусульманська ера (хіджра), ера Діоклетіана тощо.
 Ера — в геології найбільша одиниця поділу історії Землі. Проміжок часу, в ході якого сформувалася ератема (група). Поділяється на геологічні періоди. Наприклад, палеозойська ера, мезозойська ера тощо. Неологічна ера
Ера — в астрології 1/12 періоду прецесії земної осі. Наприклад: ера Водолія. Астрологічна ера.
 Ера — в публіцистиці якісно новий період, докорінно відмінний від попереднього.

Інше 
 Ера (телеканал), Радіо «Ера» ― медіаресурси, що належать Андрію Деркачу.
 Ера — річка в Італії.
 Era (музичний проєкт)

Джерела 

 Етимологічний словник української мови: В 7 т. — Київ: Наукова думка, 1985. — Т. 2. — С. 169.
 Українські ресурси : Словник іншомовних слів 

Багатозначні терміни